Halíř může znamenat:

 Haléř, historická měnová jednotka

příjmení osob
 František Halíř (* 1960), český sáňkař, olympionik
 Heda Halířová (1914–2000), česká prozaička, autorka knih pro mládež
 Jan Halíř (1909–1942), český pedagog a vlastenec popravený nacisty
 Jaroslav Halíř (* 1975), český trumpetista
 Karel Halíř (1859–1909), český houslista a pedagog
 Václav Halíř (1926–1999), český operní pěvec (bas)

fiktivní osoby
 Otta Halíř, doktor a soused z maďarských animovaných seriálů Rodina Smolíkova